Paischer ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Paischer (1929–2015), österreichische Politikerin (SPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Ludwig Paischer (* 1981), österreichischer Judoka